Сосно́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Карсунского района Ульяновской области. Административный центр — село Сосновка.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 3 населённых пункта: 2 села и 1 деревня.

Примечания

Источники 
 Карсунский район

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Карсунского района